Лариса Константиновна Маслова (род. 26 января 1968) — российская театральная актриса, заслуженная артистка России.

Биография 
Лариса Маслова родилась 26 января 1968 года. В 1983 году окончила музыкальную школу имени Гнесиных по классу скрипки (класс Р. Я. Михайловской). Училась в Музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова по классу скрипки (класс И. С. Головина).

В театре начала выступать с 1986 года: Агит-Театр «Товарищ» под руководством Т. Р. Титовой, творческие мастерские им. Вс. Мейерхольда (реж. Б. Л. Мильграм) на Малой сцене театра им. Моссовета (спектакль «Конец игры», Б. Беккет, роль Хама); Театр Ан. Васильева — спектакль «Войцек», Г. Бюхнер, роль Марии (лабораторная работа под руководством А. Кайдановского).

В 1991 году окончила Ярославский государственный театральный институт (актёр драматического театра и кино, курс А. М. Шибанова).

С 1992 года играет в театре на Таганке.

В 2004 году окончила заочное отделение режиссёрского факультета Театрального института имени Бориса Щукина (курс А. М. Вилькина и В. А. Эуфера).

Награды 
 Заслуженная артистка России (2010).

Работы в театре

Театр на Таганке 
 Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» — Дуня Раскольникова
 А. С. Пушкин «Борис Годунов» — монашка
 Б. Пастернак «Доктор Живаго» — Елена Микулицина
 Ф. М. Достоевский «Подросток» — Альфонсина
 Еврипид «Медея» — Корифей хора
 Б. Брехт «Добрый человек из Сезуана» — госпожа Янг Сун
 «Владимир Высоцкий» — Офелия
 Ю. Трифонов «Дом на набережной» — Алина Федоровна
 А. Солженицын «Шарашка» — женщина лейтенант
 У. Шекспир «Хроники» — Герольд
 П. Вайс «Марат и Маркиз де Сад» — Симона, Соловей
 И. В. Гёте «Фауст» — Герольд
 М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» — Аннушка
 М. А. Булгаков «Театральный роман» — Пряхина
 К. Кедров, Ю. Любимов «Сократ / Оракул» — Ксантиппа
 Поэты Серебряного Века «До и После» — Зинаида Гиппиус, Надежда Мандельштам
 Ж. Б. Мольер «Тартюф» — Эльмира
 «… Идите и остановите прогресс» (Поэты Обэриуты) — женщина, актриса, старуха
 Т. Харисон «Квадратные круги» — Максим Хайрем
 Ф. Кафка «Замок» — хозяйка гостиницы

Фильмография 
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска 4 (Фильм 12-й «Привидение в кроссовках») — Дина
  — Звезда эпохи — секретарь Семёнова (нет в титрах)
  — Последняя исповедь — офицер гестапо
  — Посторонний — мама слепой девочки
  — Попытка Веры — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Лариса Маслова. Персональный сайт
 Лариса Маслова на сайте театра на Таганке

Выпускники Ярославского театрального училища
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке